Taylor Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Taylor Farm (Richlands, North Carolina), NRHP-ID: 99000063
 Taylor Farm (Richmond, Virginia), NRHP-ID: 90002158